1. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 1996 odbyły się w dniach 15–17 marca 1996 w Hamar w Norwegii. Zawody rozegrano w hali Olympia Hall. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najwięcej tytułów mistrzowskich wywalczyła Holenderka Annamarie Thomas. W klasyfikacji medalowej najlepsza była Holandia.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 97 łyżwiarzy z 15 krajów.

Reprezentacja Polski

Mężczyźni 
 Tomasz Świst
 500 metrów – 17. miejsce
 1000 metrów – nie ukończył
 Paweł Zygmunt
 1000 metrów – 22. miejsce
 1500 metrów – =13. miejsce
 Jaromir Radke
 5000 metrów – 11. miejsce
 10000 metrów – 12. miejsce

Medale

Wyniki

Kobiety

500 m 
 Data: 15 marca 1996

1000 m 
 Data: 16 marca 1996
DNF – nie ukończyła

1500 m 
 Data: 17 marca 1996
DNS – nie wystartowała

3000 m 
 Data: 15 marca 1996

5000 m 
 Data: 16 marca 1996

Mężczyźni

500 m 
 Data: 16 marca 1996
DNF – nie ukończył, f – wywrócił się

1000 m 
 Data: 17 marca 1996
DNF – nie ukończył

1500 m 
 Data: 16 marca 1996
DNF – nie ukończył, DNS – nie wystartował

5000 m 
 Data: 15 marca 1996

10000 m 
 Data: 17 marca 1996

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na www.speedskatingnews.info
 Wyniki mężczyzn na www.speedskatingnews.info

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
1996 w Norwegii
1996 w sportach zimowych
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze